Toybox – Free and Open Source Software di Unix
 Toy-Box – gruppo musicale danese
 Toybox – serie televisiva australiana
 Toybox Inc - casa di videogiochi giapponese